

География 
 Гране (Босния и Герцеговина) — село в Боснии и Герцеговине, община Вишеград.
 Гране (Норвегия) — коммуна в Норвегии, фюльке Нурланн.
 Гране (Франция) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Гране (Хорватия) — село в Хорватии, община Якшич.

Фамилия 
 Гране, Марсель (1884—1940) — французский синолог.
 Гране, Педро (1897—1985) — бразильский футболист, защитник.
 Гране, Франсуа Мариус (1775—1849) — французский художник.

 Музей Гране — основанный Франсуа Гране музей в Экс-ан-Провансе.